En droit de la famille, l’adoption est le fait de recevoir une personne (l'adoptée) par un ou des parents (adoptant(s)) qui ne sont pas biologiquement le(s) sien(s).

En droit

Droit de la famille 
Belgique
 Adoption en Belgique

France
 Adoption en France
 Adoption simple
 Adoption plénière

Suisse
 Adoption en Suisse

Droit administratif 
En droit administratif, l’adoption d'un acte marque l'une des étapes de la procédure législative.

Adoption d'une personne d'un autre pays que le sien 

 Adoption internationale

Types d'adoption 

 Adoption homoparentale : adoption d'enfants par des couples de même sexe
 Adoption d'adultes au Japon : type d'adoption spécifique au Japon

Dans l'histoire 
 Adoption byzantine
 Adoption en droit romain

Dans les titres d’œuvres 
 Adoption (Örökbefogadás) est un film hongrois de Márta Mészáros sorti en 1975.
 L'Adoption est un film français de Marc Grunebaum sorti en 1979.

Homonymie de titre